Люнет — станочное приспособление. Назначение люнета:
 основная опора при обработке на токарном станке или шлифовальном станке
 дополнительная опора во избежание прогиба заготовки.

Люнеты бывают с опорами качения и скольжения: первые называют роликовые люнеты, а вторые — кулачковые люнеты.

Специальные люнеты для шлифования колец подшипников, роликов бесцентровым способом называют башмаками.

Наиболее распространены люнеты с ручным независимым перемещением кулачков, однако, на станках с ЧПУ наибольшее применение нашли люнеты с гидроприводом самоцентрирующие.

Люнеты в значительной степени влияют на точность обработки: погрешности геометрической формы базовой (подлюнетной) поверхности переносятся на обрабатываемую поверхность. При этом они могут уменьшаться, увеличиваться, смещаться по фазе (поворачиваться). Коэффициент переноса определяется, в том числе, конструкцией люнетов.

Минимальным коэффициентом обладают люнеты специальной конструкции — корректирующие.

Галерея изображений

Ссылки 

 Люнет в машиностроении (БСЭ)

Литература 
 
 

Станочная оснастка